Il cavaliere senza paura – film del 1915 di Giuseppe De Liguoro
Il cavaliere senza paura – film del 1925 di Giuseppe De Liguoro
Il cavaliere senza paura (The Fugitive Sheriff) – film del 1936 di Spencer Gordon Bennett